Viliami Tukuʻaho, príncipe Ata de Tonga (Viliami ʻUnuaki-ʻo-Tonga Lalaka moʻe ʻEiki Tukuʻaho; Nukualofa, 27 de abril de 1988), es el hijo menor de los reyes Tupou VI y  Nanasipauʻu Tukuʻaho. Actualmente ocupa la sexta posición en la línea de sucesión al trono. Sustituyó a su padre en el título de Príncipe Ata, el 25 de septiembre de 2006, cuando este se convirtió en heredero. Este título, ʻAta, se refiere a los dominios de Kolovoi, en Tongatapu, y a la isla de ʻAtata.. 

En marzo de 2015 se convierte a la religión mormona, siendo bautizado en una ceremonia celebrada en Hawái. Previamente, en noviembre de 2014, debió posponer su servicio bautismal, debido a que su padre, quien no aprobaba su adhesión a esta iglesia, envió soldados y al Primer Ministro a detener la ceremonia.

Formación 
 Radford College, Camberra, ACT, Australia.

Títulos y estilos 

 27 de abril de 1988 - 25 de septiembre de 2006: Su Alteza Real el Príncipe Viliami Tukuʻaho de Tonga.
 25 de septiembre de 2006: Su Alteza Real el Príncipe Ata.

Distinciones honoríficas

Distinciones honoríficas tonganas 
  Caballero Gran Cruz de la Orden de la Corona.
  Medalla Conmemorativa de la Coronación del Rey Jorge Tupou V (01/08/2008).
  Medalla Conmemorativa de la Coronación del Rey Tupou VI (04/07/2015).

Ancestros

Referencias 

Príncipes de Tonga
Realeza de Tonga
Tonganos